Джон Уи́льям Фе́ррелл (; род. 16 июля 1967) — американский актёр, комик, продюсер, сценарист и бизнесмен.

Биография 
Уилл Феррелл родился в Ирвайне, штат Калифорния, в семье преподавательницы Бетти Кей Оверман (род. 1940) и Роя Ли Феррелла-младшего (род. 1941), клавишника и саксофониста группы The Righteous Brothers. Он имеет английские, немецкие и ирландские корни.

Ещё в школе он заинтересовался актёрским искусством, подражая голосам различных знаменитостей. Окончил Университет Южной Каролины, где специализировался на спортивной журналистике, и недолгое время проработал спортивным комментатором, после этого решив попробовать себя в роли артиста-комика. Творческий путь Уилла Феррелла начинался в импровизационно-комической группе «The Groundlings», затем он начал выступать в популярном вечернем шоу «Субботним вечером», появлялся в различных телепрограммах. За семь лет работы на «Saturday Night Live» благодаря своему таланту и дару перевоплощения Феррелл добился популярности и был единственным из актёров шоу, получившим за эти годы номинацию на премию «Эмми». После ухода из телешоу он целиком переключился на работу в кино, начиная с 1995 года. Также он был сценаристом таких фильмов, как «Сводные братья», «Телеведущий», «Рикки Бобби».

В 2000 году женился на шведской актрисе Вивеке Полин, которая родила ему троих сыновей. Будучи ярым фанатом «Челси», интересуется как американским, так и европейским футболом. Имеет внешнее сходство с барабанщиком Red Hot Chili Peppers Чадом Смитом, за что в шутку считается его двойником.

7 января 2016 года стало известно, что Уилл стал совладельцем футбольного клуба «Лос-Анджелес», который начал свои выступления в МЛС в 2018 году.

Фильмография 

Гонорары
 Рики Бобби: Король дороги (2006) $20 млн
 Колдунья (2005) $20 млн
 Бей и кричи (2005) $20 млн
 Телеведущий (2004) $7 млн

Примечания

Ссылки 

Выпускники Университета Южной Калифорнии
Выпускники Школы коммуникаций и журналистики Университета Южной Калифорнии
Обладатели приза Марка Твена
Киноактёры США